TL est un sigle qui signifie :
 Transports publics de la région lausannoise, anciennement Société des tramways lausannois, une entreprise de transport en commun de la région de Lausanne en Suisse,
 Tintin Licensing, est le nom de la société avant  de Moulinsart S. A. qui gère l'exploitation commerciale de l'œuvre d’Hergé,
 Terminale littéraire, une filière scolaire française.
 Tube luminescent
 Le Tarn libre, journal hebdomadaire de la région française éponyme.
 Team Liquid, une équipe néerlandaise de sport électronique.

Tl est un symbole qui signifie :
 Thallium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,

tl est un code qui signifie :
 tagalog (langue), selon la norme ISO 639 alpha-2 des codes des langues

TL est une automobile :
 Acura TL apparue en 1995.

TL est un code, qui signifie :
 Toulon, selon la liste des quartiers maritimes,
 Türk Lirası, livre turque monnaie de Turquie,
 Timor oriental,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays), qui détermine les domaines d'exploitation (.tl correspond donc au Timor oriental),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 .

TL est un terme de transport, qui signifie :
 Truck load, ou chargement de camion

TL est un code relevant du domaine des finances et de la fiscalité, qui signifie :
 Taxe locale.

Tl et Tł sont des digrammes de l'alphabet latin.

Code